Slovo Fago má několik významů:

 Italské slovo fago označuje fág, virus napadající bakteriální aj. buňky
 Fago (město) je město v provincii Huesca, Španělsko

Příjmení
 Francesco Nicola Fago (1677 – 1745), italský barokní skladatel a hudební pedagog, příslušník neapolské operní školy.
 Lorenzo Fago (1704–1793), italský varhaník, hudební skladatel a pedagog, nejstarší syn skladatele Nicoly Faga.
 Pasquale Fago (1740–1794), italský varhaník, hudební skladatel a politik.
 Vincent Fago (1914–2002), americký autor komiksů.
 Giovanni Fago (nar. 1931), italský režizér a scenárista
 Valentina Fago (nar. 1971), italská herečka